Мочалей:

 Мочалей — село в Дрожжановском районе Республики Татарстан.
 Мочалей — бывшее село в Пильнинском районе Нижегородской области. Ныне два села — Новомочалеи и Старомочалеи.